Beschwerde steht für:

 Strapaze, Anstrengung

in der Medizin und Psychologie (oft im Plural Beschwerden):
 Schmerzen
 Befindlichkeitsstörung

als juristischer Begriff:
 Beschwerde (deutsches Recht), Behelf gegen Entscheidungen, Beschlüsse und Maßnahmen einer Behörde oder eines Gerichts
 Beschwerde (schweizerisches Recht), Rechtsbehelf oder Rechtsmittel gegen Verfügungen oder Entscheide von Behörden oder Gerichten
 in Österreich:
 Rechtsmittel gegen Bescheide oder Maßnahmen von Behörden an ein Verwaltungsgericht (Bescheidbeschwerde, Säumnisbeschwerde, Maßnahmenbeschwerde)
 Rechtsmittel gegen Entscheidungen von Verwaltungsgerichten an den Verfassungsgerichtshof und
 Rechtsmittel gegen Beschlüsse nach der Strafprozeßordnung 1975

in der Betriebswirtschaft:
 Beschwerde (Wirtschaft), negative Äußerung von Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern

Siehe auch:

 Reklamation
 Petition